Naselja:
 Gorenji Podboršt (Mirna Peč, Slovenija), naselje u općini Mirna Peč, Slovenija
 Gorenji Podboršt pri Veliki Loki, naselje u općini Trebnje, Slovenija